Temon ist der Name von:

 Sylvie Baïpo-Temon (* 20. Jahrhundert) ist eine zentralafrikanische Politikerin

 Temon (Arjosari), Ort in Arjosari, Java, Indonesien
 Temon (Ngrayun), Ort in Ngrayun, Ponorogo, Indonesien
 Temon (Brati), Ort in Brati, Indonesien
 Temon (Kulon Progo), Kecamatan (Distrikt) in Kulon Progo, Indonesien
 Temon (Sawoo), Ort in Sawoo, Ponorogo, Indonesien
 Temon (Trowulan), Ort in Trowulan, Indonesien
 Temon (Baturetno), Ort in Baturetno, Indonesien
 Temon (Simo), Ort in Simo, Indonesien

siehe auch

 Temon Kulon, Ort in Indonesien	
 Temon Wetan, Ort in Indonesien